FC Uliss Yerevan (limba armeană: Ֆուտբոլային Ակումբ Ուլիս Երեւան) este un club de fotbal din Yerevan, Armenia care evoluează în Prima ligă armeană.

Lotul actual de jucători

Legături externe 
 Clubul la UEFA.com

Cluburi armene de fotbal
Fondări în 2004